Horvátország
Ugljan falu Preko községben, Zára megyében
Ugljan sziget az Adriai-tengerben, a Zárai-szigetvilágban